Dit is de wereldranglijst van oktober 2008 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 8 oktober 2008.

Mannen 10